Деревнянский сельсовет (; ранее — Хотовской) — административная единица на территории Столбцовского района Минской области Белоруссии. Административный центр — агрогородок Деревная.

Географическое положение 
Расположен в северо-западной части Столбцовского района. Граничит с Налибокским, Рубежевичским, Тесновским и Шашковским сельсоветами. Административный центр сельсовета — агрогородок Деревная расположен в 30 км от города Столбцы, на автодороге Ивенец — Першаи — Несвиж.

История 
Деревнянский (ранее Хотовской) сельский Совет образован в 1940 году.

Состав 
Деревнянский сельсовет включает 17 населённых пунктов:
 Белица — деревня.
 Беломошье — деревня.
 Борок — деревня.
 Деражное — деревня.
 Деревная — агрогородок.
 Забродье — деревня.
 Заречье — деревня.
 Круговины — деревня.
 Лубень — деревня.
 Нивное — деревня.
 Огородники — деревня.
 Подлесковье — деревня.
 Скрощина — деревня.
 Хотова — деревня.
 Хотовка — деревня.
 Школьный — посёлок.
 Янковичи — деревня.

Производственная сфера 
 СПК «Деревное»
 СПК «Хотово»
 ОСП ПЦ «Хотовской спиртзавод» ПР РУП «Минск Кристалл»
 ОАО АСФ « ПМК-74 — Налибоки»
 Хотовское лесничество
 Участок «Столбцовские районные электрические сети»
 Участок РУП « Столбцовское ОКС»
 ПАСП № 13 д. Деревная
 Филиал «Хотово» ОАО агрокомбинат «Дзержинский»
 Участок филиала КУП «Минскоблдорстрой» — «ДРСУ№ 135»
 Участок ГУП «Столбцовское ПМС»

Социально-культурная сфера 
 Учреждения образования: 1 средняя школа ,1 базовая, 2 дошкольных учреждения, детская школа искусств
 Учреждения культуры: 2 сельских Дома культуры, 2 сельских клуба-библиотеки, 3 библиотеки
 Медицинское обслуживание: Деревнянская участковая больница, 2 фельдшерско-акушерских пункта

Достопримечательность 

 Церковь Вознесения Девы Марии в аг. Деревная

Примечания

Ссылки 
 Столбцовский райисполком 

Сельсоветы Столбцовского района